Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2008./09. je osvojila ekipa Zagreba.

Prva liga 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, konačna ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, rezultati

Druga liga

Kvalifikacije za 1. ligu 
Turnir igran u Gospiću. 

 Izvori:  
 zagorje.com

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, rezultati

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica

Zapad / Jug 

 Izvori:  
 kk-policajac.hr, (Policajac Ogulin)

Unutrašnje poveznice 
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 zg-kuglanje.hr, 1. liga za žene 2008./09., konačni poredak, pristupljeno 7. veljače 2014.
 zg-kuglanje.hr, 1. liga za žene 2008./09., rezultati utakmica, pristupljeno 7. veljače 2014.
  

2008-09